«Prissé» puede referirse a:

Divisiones administrativas 
	
 Prissé, antigua comuna francesa del departamento de Deux-Sèvres.
 Prissé, comuna francesa del departamento de Saona y Loira.
 Prissé-la-Charrière, antigua comuna francesa del departamento de Deux-Sèvres.
 Prissé-le-Grand, antigua comuna francesa del departamento de Deux-Sèvres.
 Prissé-le-Petit, antigua comuna francesa del departamento de Deux-Sèvres.